Ein Entenfang ist eine Anlage zum Fang von Wildenten, siehe Vogelkoje. 

Entenfang steht auch für verschiedene Orte in Deutschland. 

in Baden-Württemberg:
 Entenfang, Platz in Mühlburg (Karlsruhe), Haltestelle der Straßenbahn Karlsruhe
 Entenfang, Waldfläche im Naturschutzgebiet Hinterwörth-Laast

in Niedersachsen:
 Entenfang (bei Giesen), Naturschutzgebiet im Landkreis Hildesheim
 Entenfang Boye, Entenfangeinrichtung des 17. Jahrhunderts in Celle
 das dortiges Wasserwildreservat, siehe Entenfang Boye und Grobebach
 Fachwerkhaus Entenfang, Waldgasthaus, siehe Entenfang Hannover und Baudenkmal in Ledeburg, Hannover
 Haus Entenfang, Informationszentrum im Naturschutzgebiet Riddagshausen, Braunschweig

in Nordrhein-Westfalen:
 Entenfang (Wesseling), Naturschutzgebiet im Rhein-Erft-Kreis
 Jagdschloss Entenfang in Wesseling, Rhein-Erft-Kreis
 Entenfang (Mülheim an der Ruhr), See zwischen Mülheim-Uhlenhorst und Duisburg
 Bahnhof Duisburg-Entenfang an der Bahnstrecke Troisdorf–Mülheim-Speldorf

in Sachsen:
 Entenfang, Ort am Stadtrand von Torgau, siehe Endless Summer Open Air
 ehemaliger Bahnhof auf der Bahnstrecke Torgau–Belgern
 Entenfang, Ortslage in der Kulturlandschaft Moritzburg bei Dresden